

Sciences et techniques 
 Les bambous sont des plantes monocotylédones de la famille des Poaceae (graminées), sous-famille des Bambusoideae.
 Voir la liste des noms vernaculaires de bambou.
 Le Bambou sacré (Nandina domestica), appelé aussi Bambou céleste, Bambou merveilleux ou Bambou de la Félicité, est une espèce de plantes dicotylédones, de la famille des Berberidaceae.

Sciences humaines et sociales 
 Pendant la guerre froide l'expression « rideau de bambou », par analogie avec le rideau de fer, désignait l'ensemble des frontières des États communistes de l'Asie de l'Est avec les pays non communistes.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Bambou est un film réalisé par Didier Bourdon en 2009.
 Bambou et Compagnie est une série télévisée d'animation.
 Le Coup de bambou est un film français de Jean Boyer (1963).
 La Maison de bambou (House of Bamboo) est un film américain de Samuel Fuller (1955).

Édition 
 Bambou est un magazine québécois.

Monuments 
 Le théâtre les Bambous est un théâtre de Saint-Benoît (La Réunion, France).

Musique 
 Bambou est une chanson interprétée par Alain Chamfort en 1981.

Anthroponyme 
 Bambou est le nom de scène de Caroline von Paulus (1959-), une chanteuse et mannequin française, ex-compagne de Serge Gainsbourg.

Toponyme

Canada 
 le , un lac du Québec ;

Chine 
 le parc des Bambous pourpres, un parc public de Pékin ;

France 
 Ligne des Bambous, une localité de l'île de La Réunion.

Maurice 
 Bambous, un village ;
 , une localité ;
 , un lieu-dit ;
 les , un relief ;

Viêt Nam 
 le lac du Bambou blanc, un lac du district de Ba Dinh.

Homonymie de titre